Pyramide (von  [Gen. ] aus ägyptisch pꜣmr ‚Grab, Pyramide‘) steht für:
 Pyramide (Bauwerk), eine Bauform, meist mit quadratischer Grundfläche
 Pyramide (Geometrie), eine mathematische dreidimensionale Grundform eines geometrischen Körpers
 Die Pyramide (Hochhaus) in Berlin-Marzahn
 Erdpyramide, eine geologische Formation
 Gauß-Laplace-Pyramide in der digitalen Signalverarbeitung
 Pyramides, eine anatomische Struktur des Nachhirns, siehe Pyramidales System
 Russische Pyramide, eine Billardvariante, siehe Russisches Billard
 Schädelpyramide, Gemälde
 Weihnachtspyramide, ein dekoratives Lichtergestell
 Pyramidenbein
 Felsenbein, auch: Felsenbeinpyramide, Pyramidenbein; Knochenabschnitt an der Basis des Schläfenbeins
 Pyramidenbein, os pyramidale im Sprunggelenk von Säugetieren
 weithin sichtbare, große Markierung eines Vermessungspunkts
 Teilnehmerstruktur eines Pyramidenspiels
 Alterspyramide in der Demografie
 Gewaltpyramide in der Sozialpsychologie

Geografie:
 Pyramiden (Peter-I.-Insel), ein Nunatak auf der Peter-I.-Insel, Antarktis
 Pyramiden (Spitzbergen), eine verlassene Bergbau-Siedlung in Svalbard, Norwegen
 Pyramiden (Schytt-Gletscher), ein Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktis
 Pyramid Peak (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktis
 Pyramid Ponds, Tümpel im Viktorialand, Antarktis
 Pyramid Trough, Talkessel im Viktorialand, Antarktis
 Pyramid Mountain (Churchill Mountains), ein Berg in den Churchill Mountains, Ross Dependency, Antarktis
 Pyramid Mountain (Viktorialand), ein Berg im Viktorialand, Antarktis
 The Pyramid, eine Insel der Chatham-Inseln, Neuseeland
 The Pyramid (Ostantarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika
 The Pyramid (Westantarktika), Berg im Grahamland, Antarktika
 Bosnische Pyramiden, geologische Formation bei Visoko

Kultur:
 Die Pyramide (Fernsehsendung), ehemalige deutsche Quizsendung
 Pyramiden (Roman), ein Roman von Terry Pratchett

Siehe auch:

 Pyramid (Begriffsklärung)
 Pyramid Point (Begriffsklärung)
 Pyramid Rock (Begriffsklärung)
 The Pyramid (Begriffsklärung)
 Eine Pyramide für mich
 Pyramis (Begriffsklärung)